Lovat kan som auktorsförkortning betyda:

 Simon Fraser, 14:e Lord Lovat
 Simon Joseph Fraser, 14th Lord Lovat

Robotskapade auktorsförkortningar